

Geografia

Svizzera 
 Chésalles – ex comune ora frazione di Marly, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Chesalles-sur-Moudon – ex comune ora frazione di Lucens, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Chesalles-sur-Oron – ex comune ora frazione di Oron, comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)